Нікопольська спеціалізонана школа І-ІІІ ступенів № 5 — навчальний заклад з поглибленим вивченням англійської мови.

Історія 
Середня школа № 5 заснована у 1972 році. Директором новозбудованої школи стала Карманова Валентина Олексіївна. Велику увагу приділяла роботі з кадрами, батьками, підтримувала молодих вчителів. Вже в перші роки роботи школи учні посідали призові місця в багатьох міських конкурсах.

Висоцька Лідія Григорівна керувала школою в 1977—1982 роках. В школу прийшла працювати, маючи великий досвід роботи на керівних посадах. Під її керівництвом школа досягла значних успіхів у навчально-виховній роботі.

У 1982 році педколектив СШ № 5 очолив Цибін Олександр Миколайович. Вміло керував роботою молодих вчителів, батьків. Завжди зібраний і діловий, він користувався повагою в колективі.

Щербина Іван Тимофійович — вмілий організатор, керував педколективом в 1983—1984 роках. Під його керівництвом був створений краєзнавчий кабінет та зал інтернаціональної дружби.

Малий Василь Ілліч очолював колектив школи в 1984—1986 роках. За його ініціативою в школі був створений шкільний кінотеатр, зал бойової слави. Вміло залучав учнів до позакласної роботи.

1986—1987 року прийняв керівництво школою Раков Валентин Семенович. Продовжив традиції роботи попередніх директорів. Користувався повагою викладачів.

У 1987—1997 роках посаду директора обіймала Варивода Людмила Анатоліївна. Вона доклала багато зусиль для будівництва нового приміщення школи, що допомогло перейти на однозмінне навчання.

На сьогодні директором школи є Полякова Наталія Іванівна.

Ліцензований обсяг освітньої послуги — 900 учнів. Школа україномовна. Працюють класи з поглибленим вивченням англійської мови з 5 класу.

Організовано профільне навчання з іноземної філології у 10-11 класах.

Наслідком роботи педагогічного колективу є «золота надія» школи — випускники, нагороджені золотими та срібними медалями. З 1974 року школа випустила 235 медалістів.

Спеціалізація школи 
З п'ятого класу є можливість поглиблено вивчати англійську мову, а також німецьку як другу іноземну мову.

Посилання 

 Сайт школи

Примітки 

Школи Нікополя
засновані в Україні 1972